Helmut Uhlig, ex cestista tedesco nato nel 1942
 Erika Uhlig, canoista tedesca 
 Florian Uhlig, pianista tedesco nato nel 1974
 Frank Uhlig, calciatore tedesco nato nel 1955
 Theodor Uhlig, musicista tedesco nato nel 1822